Caroll Vanwelden é uma pianista, compositora e cantora de jazz belga residente da Alemanha.

Ligações externas
 Site oficial